Мовзе́н (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Кондом.

Код INSEE кантона — 3216. Всего в кантон Мовзен входят 15 коммун, из них главной коммуной является Мовзен.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 4491 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Мовзен на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер